Tyr bzw. Týr steht für:
 Tyr, germanische Gottheit
 Tyr-Rune, die nordische Rune Tiwaz
 Tyr-Rune (Orden), die Tyr-Rune als Abzeichen der SA
 Týr (Schiff), isländisches Patrouillenboot
 Týr, färöische Folk-Metal-Band
 Tyr (Album), Studioalbum von Black Sabbath aus dem Jahr 1990
 alternativer Name von Tyros, Stadt im Libanon
 (4092) Tyr, Hauptgürtelasteroid

Tyr ist der Name folgender fiktiver Personen:
 Tyr Anasazi, ein Außerirdischer in der Fernsehserie Gene Roddenberry’s Andromeda

Tyr steht als Abkürzung für:
 Tyrosin, eine Aminosäure

TYR steht als Abkürzung für:
 Tyrolean Airways, österreichische Fluggesellschaft (ICAO-Code)

Abkürzung